Topònims:
 Mont Kosciuszko, cim de les Muntanyes Nevades, al Parc Nacional de Kosciuszko, Austràlia.
 Monticle de Kościuszko, turó artificial a Cracòvia que es va alçar el 1820.
 Parc Nacional de Kosciuszko, parc nacional d'Austràlia.
 Tadeusz Kościuszko (Mereczowszczyzna, Bielorússia, 1746 - Soleure, Suïssa, 1817), heroi nacional polonès.